Виктор Гарсија може бити:
 Виктор Гарсија (атлетичар), (1985-), шпански атлетичар
 Виктор Гарсија (одбојкаш), (1950-), бивши кубански одбојкаш
 Виктор Гарсија (фудбалер), (1994-), венецуелански фудбалер